René Reisshauer (ur. 20 maja 1980) – niemiecki biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Największy sukces René Reisshauer osiągnął podczas mistrzostw świata juniorów w Štrbskim Plesie w 2000 roku, gdzie zdobył złoty medal w sztafecie i na dystansie 30 km techniką klasyczną. Na rozgrywanych rok wcześniej mistrzostwach świata juniorów w Saalfelden zajął piętnaste miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym. W Pucharze Świata zadebiutował 17 marca 2000 roku w Bormio, gdzie zajął 64. miejsce w biegu na 10 km klasykiem. Pierwsze i jedyne pucharowe punkty zdobył 25 stycznia 2003 roku w Oberhofie, gdzie uplasował się na 28. pozycji w biegu na 15 km klasykiem. W klasyfikacji generalnej sezonie 2002/2003 zajął 137. miejsce. Startował głównie w zawodach FIS Race i Pucharu Kontynentalnego. Ponadto pojawiał się także w zawodach FIS Marathon Cup, najlepsze wyniki osiągając w sezonie 2000/2001, który ukończył na 51. pozycji. Nigdy nie startował na igrzyskach olimpijskich ani mistrzostwach świata. W 2008 roku zakończył karierę.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2002/2003: 137.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Miejsca na podium  
Reisshauer nigdy nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2000/2001: 58.
 sezon 2001/2002: 91.

Miejsca na podium 
Reisshauer nigdy nie stał na podium zawodów FIS Marathon Cup.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Niemieccy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1980